Екатерина Мироновна Петровская (род. 3 февраля 1970 в Киеве, УССР) — литературовед, писательница и журналистка, проживает в Берлине.

Жизнь и карьера 
Дочь киевского литератора и краеведа Мирона Петровского, Екатерина Петровская родилась в Киеве, изучала литературоведение и славистику в Тартуском университете в Эстонии. В 1998 году защитила диссертацию в Российском государственном гуманитарном университете по теме «Поэтика прозы Ходасевича». С 1999 постоянно живёт и работает в Берлине. Работала журналисткой Немецкая волна, Свобода. Пишет для различных российских, украинских и немецких изданий (в частности, для Сноба). С 2011 года журналистка ведёт колонку Западно-восточная дива в еженедельной газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung и работает с образовательно-культурным центром "Институт иудаики". Екатерина Петровская замужем за Тобиасом Мюнхмаером, общие дочери Роза и Маруся.

Кажется Эстер 
Свои произведения Екатерина Петровская пишет на немецком языке. Кажется Эстер () — ее триумфальный дебют в немецкой литературе, за который автор получила премию Ингеборг Бахман — крупнейшую премию в области немецкой словесности. Премия присуждается в Австрии за неопубликованные произведения. Книга вышла в издательстве Суркамп в сентябре 2014 года и оказалась в двадцатке бестселлеров: за первый месяц книга была продана более двадцати тысяч раз. В 2014 году Екатерина Петровская получила литературную премию «Аспекты» немецкой телевизионной программы aspekte. Литературную награду с 1979 года вручает второй канал немецкого телевидения за выдающиеся дебютные художественные произведения в прозе на немецком языке. Кажется Эстер вошла в список рекомендаций интеллектуального американского журнала New Yorker. Начальный текст Кажется Эстер был написан на русском языке, окончание написано на немецком. Кажется Эстер переведен на украинский Юрием Прохасько. Полная русскоязычная версия книги вышла в 2021 году в издательстве Ивана Лимбаха.

Примечания

Библиография 
Катя Петровская. «Кажется Эстер». СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021 — 312 с. Перевод с немецкого Михаила Рудницкого.

Ссылки 
 https://snob.ru/profile/5986 
 http://booknik.ru/authors/ekaterina-petrovskaya 
 https://www.colta.ru/articles/literature/3067-katya-petrovskaya-v-etoy-knizhke-vse-
 https://www.colta.ru/articles/mosty/20136-katya-petrovskaya-ne-tolko-net-mesta-net-
 http://beiunsinhamburg.de/2017/%D0%BA

Писатели Германии
Журналисты Германии